

Brasil 
Livramento (Paraíba) — município na Paraíba
Livramento de Nossa Senhora — município na Bahia
Sant'Ana do Livramento — município no Rio Grande do Sul
 Livramento — antigo nome do município de Liberdade (Minas Gerais)

Portugal 
Livramento (Ponta Delgada) — freguesia 
Livramento (Estoril) — localidade 

Desambiguações de topônimos